Mondiali 1924 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1924:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1924 – 27ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1924 – 4ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1924 – 2ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1924 – 22ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1924 – 25ª edizione

Sci nordico 
Campionati mondiali di sci nordico 1924 – 1ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1924 – 22ª edizione